Жуки — твердокрилі комахи

Жуки (Жукі) — село в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства

Жуки — присілок, Оричівський район, Кіровська область
 Жуки — присілок, Юкаменський район, Удмуртія

Жуки — село, Полтавська область, Глобинський район
 Жуки — село, Полтавська область, Кобеляцький район
 Жуки — село, Полтавська область, Полтавський район

 «Жуки» — американський фільм жахів з елементами фантастики 2001 року
 «Жуки» — російський музичний гурт, заснований 1991 року

Див. також 
 Жук (значення)
 Жукі